

Patronymie
Goodman est un patronyme anglais qui signifie littéralement « homme bon ». Voici quelques personnes célèbres du nom de Goodman :
  (1943-2010), chanteur américain du groupe  ;
 Alice Goodman (1958- ), poétesse américaine ;
 Alison Goodman (1966- ), romancière australienne ;
 Amy Goodman (1957- ), journaliste et éditorialiste américaine ;
 Andrew Goodman (1943-1964), activiste juif américain des droits civiques ;
 Anna Goodman (1986- ), skieuse alpine canadienne ;
 Anthony Goodman (1936- ), professeur d’histoire médiévale et des renaissances à l’université d’Édimbourg ;
 Baylin Oscar Goodman (1939- ), homme politique américain ;
 Benny Goodman (1909-1986), musicien américain (jazz) ;
 Canon James Goodman (1828-1896), collecteur irlandais de musique traditionnelle et joueur de flûte et de uilleann pipes ;
 Carol Goodman (1959- ), femmes de lettres américaine, auteure de roman policier, de thriller et de roman gothique ;
  (1915-2007), femme politique américaine ;
 Carolyn Goodman (1939- ), psychologue américaine ;
 Dana Goodman (1972- ), scénariste et actrice américaine ;
 Daniel Carson Goodman (1881-1957), cinéaste américain ;
 David G. Goodman (1946-2011), universitaire américain, auteur, éditeur et japonologue, professeur de littérature japonaise ;
 David H. Goodman (19??- ), producteur et scénariste américain ;
 Dody Goodman (1915-2008), actrice américaine ;
 Geoffrey Goodman (1922-2013), journaliste britannique, fondateur du British Journalism Review ;
  (1930-2014), économiste et écrivain américain ;
 Hazelle Goodman (1959- ), actrice trinidadienne ; 
 Henry Goodman (1950- ), acteur britannique ;
 Jerry Goodman (194?- ), violoniste de jazz américain ;
 John Goodman (1952-), acteur américain ;
 John B. Goodman (1901-1991), directeur artistique américain ;
 Jonathan Goodman (1931-2008), écrivain et historien britannique ;
 Jules Eckert Goodman (1876-1962), dramaturge américain ;
 Leo Goodman (1928-2020), statisticien américain ;
 Lilly Goodman (1979- ), chanteuse dominicaine ;
 Magnus Goodman (1898-1991), hockeyeur canadien ; 
 Marian Goodman (1928- ), galeriste américaine ;
 Martin Goodman, (1908-1992), éditeur américain ;
 Martin Goodman, (1953- ), historien britannique ;
 Miles Goodman (1949-1996), compositeur américain ;
 Molly Goodman (1993-), rameuse australienne ;
 Nelson Goodman (1906-1998), philosophe américain ;
 Oscar Goodman (1939- ), homme politique américain ;
 Paul Goodman (1911-1972), poète et écrivain anarchiste américain. Il est l'un des fondateurs de la Gestalt-thérapie ;
 Peter S. Goodman, journaliste américain.
 Roger Goodman (19??- ), réalisateur, producteur et monteur américain ;
 Roy Goodman (1951- ), chef d'orchestre et violoniste britannique ;
 Shirley Goodman (1936-2005), chanteuse américaine ;
 Steve Goodman (1948-1984), chanteur américain de musique folk ;
 Steve Goodman (1979- ), dj britannique ;
 Walter Goodman (1927–2002), auteur et journaliste américain.

Personnages fictifs 
 Cyrus Goodman, étudiant américain dans la série télévisée Andi ;
 Saul Goodman, avocat américain/irlandais des séries télévisées américaines Breaking Bad et Better Call Saul.

Toponymie
C'est aussi le nom de plusieurs villes aux États-Unis :

 
 Goodman (Missouri)

Divers
 Bergdorf Goodman est un grand magasin de luxe de renommée mondiale situé sur la prestigieuse Cinquième Avenue dans Midtown à New York.
 En anglais Goodman était aussi un titre de courtoisie utilisé comme synonyme de gentleman (gentilhomme). Aujourd'hui c'est le terme Mister (Monsieur) qui est utilisé. Le terme Goodwife était également employé pour les femmes.
 Benny Goodman est un film biographique américain sorti en 1956.

Homonymie de patronyme
Homonymie de localités aux États-Unis